

Geografia
 Torrance in California
 Torrance in Pennsylvania
 Torrance in Ontario
 Torrance in Dunbartonshire Orientale (Scozia)
 Torrance in South Lanarkshire (Scozia)

Persone
 Chris Torrance, poeta
 Ellis Paul Torrance (1915-2003), psicologo statunitense 
 Kenneth E. Torrance, informatico
 Marco Torrance, musicista
 Sam Torrance, giocatore di golf

Altro
 Jack Torrance, personaggio immaginario